Куеди́нский район — административно-территориальная единица (район) в Пермском крае России. На территории района образован Куединский муниципальный округ. Административный центр — посёлок Куеда.

География 
Куединский район находится на юге Пермского края, на границе с Башкортостаном. На севере граничит с Бардымским и Еловским районами, на востоке — с Чернушинским, на западе — с Чайковским районом. Площадь района — 2616 км².

Территория района расположена в равнинно-холмистом Предуралье, на Буйской равнине, частично на Тулвинской возвышенности. На юге и западе рельеф спокойный, равнинный. На севере и востоке рельеф увалистый, много мелких рек. Климат района умеренно континентальный, средняя температура июля более +20 градусов. Небольшие реки бассейна Камы. Район лежит в подзоне темнохвойно-широколиственных лесов.

История 
Район создан в 1924 году как Бикбардинский район в составе Сарапульского округа Уральской области. 31 января 1925 года переименован в Куединский район. В состав Пермской области он вошёл в 1938 году. В годы войны в посёлке Куеда находился госпиталь и школа пилотов. 4 ноября 1959 года к Куединскому району была присоединена часть территории упразднённого Усинского района.

Население 

 Национальный состав
Русские — 66,2 %, удмурты — 18 %, башкиры — 6 %, татары — 6 %,чуваши — 3,8 %

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории района функционирует Куединский муниципальный округ (с 2004 до 2020 гг. — Куединский муниципальный район).

С 2004 до 2020 гг. в состав существовавшего в этот период муниципального района входили 10 сельских поселений:

В 2020 году все сельские поселения вместе со всем Куединским муниципальным районом были упразднены и преобразованы путём их объединения в новое муниципальное образование — Куединский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Куединский район входят 83 населённых пункта.

По состоянию на 1 января 1981 года на территории Куединского района находились всего 115 населённых пунктов, в том числе 1 рабочий посёлок (Куеда) и 114 сельских населённых пунктов.  В 1994 году Куеда преобразована в сельский населённый пункт (посёлок).

 Упразднённые населённые пункты
В 2005 году были упразднены деревни Покровка, Вашутино, Тапьюшка, Чистоканы, Барановка, а также н.п. Казарма 1253 км, в 2008 году — деревня Каменный Ключ, в 2009 году — посёлок разъезда Бикбарда, в 2011 году — деревни Чиганда и Малый Гондыр (последняя влита в село Большой Гондыр).

Руководители 
На выборах 1 марта 2009 года на пост главы 2-й раз вступил Александр Петрович Макаров.

В результате выборов 14 сентября 2014 года на пост главы района вступил Александр Данилович Горбунов.

Экономика 
Основу экономики Куединского района составляет нефтедобыча и сельхозпроизводство.

На территории района расположены месторождения газа (Альняшское, Быркинское, Гондыревское, Кирилловское, Кудрявцевское, Куедино-Красноярское, Кустовское, Аряжское и Калмиярское) и нефти (Аряжское, Калмиярское, Альняшское, Быркинское, Гондыревское, Кирилловское, Кудрявцевское, Куедино-Красноярское, Кустовское, Мало-Усинское, и др.)

Специализация сельскохозяйственного производства — зерновая и мясо-молочная. В районе имеется 27 сельскохозяйственных предприятий и 180 фермерских хозяйств. Работает Конезавод № 2 (село Большие Кусты). Ведётся также лесозаготовка — ежегодная расчётная лесосека 92,7 тыс. куб. м.

Через район проходит железная дорога, имеется несколько автомобильных дорог.

Социальная сфера 
На территории района 46 общеобразовательных учреждений. Имеется также районная больница, дом культуры, центральная районная библиотека и центральная детская библиотека. Издаётся районная газета «Куединский вестник». Православная церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Спортивная школа посёлка Куеда имеет большие традиции: за 40 лет её работы 14 воспитанников стали чемпионами и призёрами СССР и России по самбо и дзюдо, подготовлено более тридцати мастеров спорта, три заслуженных и шесть мастеров спорта международного класса.

В Куеде также есть Православная церковь свт. Стефана Великопермского

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципальные округа Пермского края
Упразднённые муниципальные районы Пермского края
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году